Dans la mythologie grecque, Sthénébée est l'épouse de Proétos.
 Sthénébée est une tragédie grecque perdue d'Euripide.